Sant'Onofrio kan syfta på:

 Sant'Onofrio (Rom) – en kyrka i Italien

Geografi

Italien 

 Sant'Onofrio, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 
 Sant'Onofrio (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 42,16, long 14,42), 
 Sant'Onofrio (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 42,11, long 14,70), 
 Sant'Onofrio (ort i Italien, Lazio), Provincia di Frosinone, 

Robotskapade Italienförgreningar